

Letteratura 
 La vittima è presente (Put Out the Light) – romanzo di Ethel Lina White del 1933, Il Giallo Mondadori n. 387
 Il terzo non morrà (Put Out the Light) – romanzo di Seldon Truss, Il Giallo Mondadori n. 468
 Requiem per un amore perduto (Put Out the Light) – romanzo di Rae Foley del 1976, Il Giallo Mondadori n. 1521

Musica 
 Put Out the Light – traccia dell'album Japanese Boy di Aneka del 1981